Гуньба (Trigonella L.) — рід рослин родини бобових підродини метеликових, що включає приблизно 100 видів. Рослини поширені в тепло-помірному й тропічному кліматах Африки, Євразії та Австралії. В Україні зростає 7 видів; з них місцеві: гуньба блакитнувата (Trigonella coerulescens), гуньба мечувата (Trigonella gladiata), гуньба лежача (Trigonella procumbens), гуньба турецька (Trigonella smyrnea), гуньба колосиста (Trigonella spicata); інтродуковані: гуньба блакитна (Trigonella caerulea), гуньба сінна (Trigonella foenum-graecum). 

Гуньба турецька (Trigonella smyrnea Boiss.) занесена до Червоної книги України.

Види 
Рід містить приблизно 100 видів:

 Trigonella adscendens (Nevski) Afan. & Gontsch.
 Trigonella afghanica Vassilcz.
 Trigonella anguina Delile
 Trigonella aphanoneura Rech.f.
 Trigonella arabica Delile
 Trigonella aristata (Vassilcz.) Sojak
 Trigonella astroides Fisch. & C.A.Mey.
 Trigonella badachschanica Afan.
 Trigonella balachowskyi Leredde
 Trigonella balansae Boiss. & Reut.
 Trigonella berythea Boiss. & Blanche
 Trigonella bicolor (Boiss. & Balansa) Lassen
 Trigonella cachemiriana Cambess.
 Trigonella caelesyriaca Boiss.
 Trigonella caerulea (L.) Ser.
 Trigonella calliceras Fisch.
 Trigonella cancellata Desf.
 Trigonella capitata Boiss.
 Trigonella cariensis Boiss.
 Trigonella cedretorum Vassilcz.
 Trigonella coerulescens (M.Bieb.) Halacsy
 Trigonella corniculata Sibth. & Sm.
 Trigonella cretica (L.) Boiss.
 Trigonella cylindracea Desv.
 Trigonella dasycarpa (Ser.) Vassilcz.
 Trigonella edelbergii (Sirj. & Rech.f.) Rech.f.
 Trigonella elliptica Boiss.
 Trigonella emodi Benth.
 Trigonella esculenta Willd.
 Trigonella falcata Balf.f.
 Trigonella filipes Boiss.
 Trigonella fimbriata Benth.
 Trigonella foenum-graecum L.
 Trigonella freitagii Vassilcz.
 Trigonella geminiflora Bunge
 Trigonella gharuensis Rech.f.
 Trigonella glabra Thunb.
 Trigonella gladiata M.Bieb.
 Trigonella gontscharovii Vassilcz.
 Trigonella gracilis Benth.
 Trigonella graeca (Boiss. & Spruner) Boiss.
 Trigonella grandiflora Bunge
 Trigonella griffithii Boiss.
 Trigonella hamosa Del. ex Smith
 Trigonella heratensis Rech.f.
 Trigonella ionantha Rech.f.
 Trigonella iskanderi Vassilcz.
 Trigonella kafirniganica Vassilcz.
 Trigonella koeiei Sirj. & Rech.f.
 Trigonella korovinii Vassilcz.
 Trigonella kotschyi Benth.
 Trigonella laciniata L.
 Trigonella latialata (Bornm.) Vassilcz.
 Trigonella laxiflora Aitch. & Baker
 Trigonella laxissima Vassilcz.
 Trigonella lilacina Boiss.
 Trigonella linczevskii Vassilcz.
 Trigonella lipskyi Sirj.
 Trigonella lunata Boiss.
 Trigonella macroglochin Durieu
 Trigonella marco-poloi Vassilcz.
 Trigonella maritima Poir.
 Trigonella media Delile
 Trigonella obcordata Benth.
 Trigonella occulta Ser.
 Trigonella ornithopodioides (L.) Lam. & DC.
 Trigonella pamirica Boriss.
 Trigonella podlechii Vassilcz.
 Trigonella podperae (Sirj.) Vassilcz.
 Trigonella popovii Korovin
 Trigonella procumbens (Besser) Rchb.
 Trigonella pycnotricha Rech.f.
 Trigonella ramosissima Meffert
 Trigonella rechingeri Sirj.
 Trigonella salangensis Vassilcz.
 Trigonella schischkinii Vassilcz.
 Trigonella siunica Vassilcz.
 Trigonella smyrnea Boiss.
 Trigonella spicata Sm.
 Trigonella spinosa L.
 Trigonella spruneriana Boiss.
 Trigonella squarrosa Vassilcz.
 Trigonella stellata Forssk.
 Trigonella stenocarpa Rech.f.
 Trigonella strangulata Boiss.
 Trigonella suavissima Lindl.
 Trigonella subenervis Rech.f.
 Trigonella teheranica (Bornm.) Grossh.
 Trigonella tianschanica Vassilcz.
 Trigonella turkmena Popov
 Trigonella uncinata Banks & Sol.
 Trigonella velutina Boiss.
 Trigonella verae Sirj.
 Trigonella xeromorpha Rech.f.
 Trigonella zaprjagaevii Afan. & Gontsch.

Примітки

Посилання 
 
 Гуньба голуба — корисна рослина 

 
Метеликові
Роди бобових